Даниловський район - муніципальне утворення у складі Волгоградської області, Росія
 Даниловський район - муніципальне утворення у складі Ярославської області, Росія